Андре́й Ники́тович Тарты́нский () — разведчик 383-й отдельной разведывательной роты (269-я стрелковая дивизия, 3-я армия, 1-й Белорусский фронт), участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер Ордена Славы. Сержант — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Биография 
Андрей Никитович Тартынский родился 20 сентября 1925 года в деревне Казанка Ачинского уезда Енисейской губернии (ныне территория Ужурского района Красноярского края) в крестьянской семье. По национальности: русский. Образование: начальное.

С 1931 года проживал на железнодорожной станции Сон (Боградский район Хакасии); работал осмотрщиком вагонов.

 1942 год — призван в Красную Армию Боградским райвоенкоматом.
 С мая этого же года участвовал в боях Великой Отечественной войны.
 С июня 1944 года — в рядах 383-й отдельной разведывательной роты 269-й стрелковой дивизии; разведчик.

Подвиги 
 16 июля 1944 года — в районе деревни Словики (Волковысский район Гродненской области Беларуси) сержант Тартынский, 
 Приказом по частям 269-й стрелковой дивизии от 24 июля 1944 года  сержант Тартынский Андрей Никитович награждён орденом Славы 3-й степени.
 6 сентября 1944 года — при штурме города Остроленка (Польша) сержант Тартынский 
 Приказом по войскам 3-й армии от 30 сентября 1944 года (№ 460/н) сержант Тартынский Андрей Никитович награждён орденом Славы 2-й степени.
 13 октября 1944 года — в бою за город Ружан сержант Тартынский, 
 Был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени.
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года сержант Тартынский Андрей Никитович награждён орденом Славы 1-й степени.
 Таким образом, он стал полным кавалером ордена Славы.
 14 января 1945 года — 269-я стрелковая дивизия вела позиционные бои на Ружанском плацдарме и перешла в наступление в направлении Восточной Пруссии. В первый день наступления при прорыве обороны противника старший сержант Тартынский 
 За эти бои он был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
 Участвовал в боях на территории Восточной Пруссии и в Берлинской операции, продолжая командовать разведвзводом;  За последние бои был награждён орденом Красной Звезды.

Войну закончил на Эльбе. Погиб 16 июля 1945 года возле населенного пункта Штенфельд (Польша).

Награды 
Полный кавалер Ордена Славы:
 орден Славы I степени (24.03.1945).
 орден Славы II степени (30.09.1944), орден № 2991.
 орден Славы III степени (24.07.1944), орден № 142019.
 орден Красной Звезды (20.05.1945).
 орден Отечественной войны 1-й степени (21.02.1945).

Примечания

Ссылки 
 Андрей Никитович Тартынский
 Тартынский Андрей Никитович

Полные кавалеры ордена Славы
Разведчики Великой Отечественной войны
Родившиеся в Енисейской губернии